О́ливер Твист может означать:

В литературе 
 Приключения Оливера Твиста — второй роман Чарльза Диккенса и первый в английской литературе, главным героем которого стал ребёнок.

В кинематографе 
 Оливер Твист — экранизация 1922 года.
 Оливер Твист — экранизация 1948 года, реж. Дэвид Лин.
 Оливер! — музыкальный фильм 1968 г., основанный на одноимённом мюзикле, реж. К. Рид, пять премий «Оскар».
 Оливер Твист — фильм, 1997. Режиссёр — Тони Билл.
 Оливер Твист — фильм 2005 года Романа Полански, основанный на романе «Приключения Оливера Твиста».
 Оливер Твист (мультфильм) — мультфильм 1982 года.
 Оливер Твист — сериал 2007 года Коки Гидройк, основанный на романе «Приключения Оливера Твиста».
 Афера Оливера Твиста — британский фильм 2021 года, современная интерпретация романа. Режиссёр Мартин Оуэн.

В театре 
 Оливер! — мюзикл, впервые поставленный в лондонском Уэст-Энде в 1960 году.